Miejscowości w USA:
 Piney – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland
 Piney – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair

Gminy w USA:
 Piney (ang. Piney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Piney (ang. Piney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Piney (ang. Piney Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Piney (ang. Piney Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pulaski
 Piney (ang. Piney Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Piney (ang. Piney Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion